Straße der Befreiung steht für folgende Straßen:

in Deutschland:
 Alt-Friedrichsfelde in Berlin
 Hauptstraße (Dresden)
 Oppelstraße in Freital, siehe Liste der Straßen in Zauckerode
 Mozartstraße in Görlitz, siehe Liste der Straßennamen von Görlitz
 Neukruger Straße in Güstrow, siehe Güstrow #1933–1990
 Straße der Befreiung in Kienitz, siehe Liste der Baudenkmale in Letschin #Kienitz
 Dresdner Straße in Leipzig, vormals Straße der Befreiung 8. Mai 1945, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Ost
 Gutsstraße in Meiningen, siehe Liste der Straßen und Plätze in Meiningen
 Bahnhofstraße (Radebeul)
 Greifswalder Chaussee in Stralsund, siehe Stralsunder Straßennamen/G
 Berliner Straße in Weißwasser, siehe Liste der Straßen und Plätze in Weißwasser

sonstige:
 Straße der Befreiung in Sambreville, Belgien
 Straße der Befreiung in Bastogne, Belgien
 Kwangbok-Straße in Pjöngjang, Nordkorea